Населені пункти в Чехії:

 Кадов (Ждяр-над-Сазавою)
 Кадов (Зноймо)
 Кадов (Страконіце)